Tramlijn I³, een voormalige tramlijn tussen Den Haag en Rijswijk
 I-3 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I/3 (Tsjechië), een hoofdweg van de eerste klasse in Tsjechië
 I3 (spoorwegrijtuig), een spoorwegrijtuig van de NMBS
 i3 (windowmanager), een windowmanager voor X11